Марвин Натаниэль Уэбстер (; 13 апреля 1952 года, Балтимор, Мэриленд, США — 4 апреля 2009 года, Талса, Оклахома, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступал в Американской баскетбольной ассоциации, отыграв один из девяти сезонов её существования, а также ещё девять неполных сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Марвин Уэбстер родился 13 апреля 1952 года в городе Балтимор (штат Мэриленд), там же он учился в высшей школе Эдмондсон-Вестсайд, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Выпускники Государственного университета Моргана